

Sigle 
 Extracellular signal-regulated kinase  – chinasi regolata dai segnali extracellulari

Codici 
 erk – codice ISO 639-3 della lingua south efate

Altro 
 Erk – comune dell'Ungheria